Monumento a Virgilio – monumento di Brindisi
 Monumento a Virgilio – monumento di Mantova